Minato (港):

Luoghi 
Minato – quartiere speciale di Tokyo
Minato – quartiere di Nagoya
Minato – quartiere di Osaka
Minato Bridge

Persone 
Nicolò Minato – (1627-1698), poeta, librettista e impresario italiano
Yusuke Minato (1985) – sciatore giapponese 
Chihiro Minato (1960) – fotografo giapponese

Altro 
Minato Soft – visual novel giapponese
Minato Shimbun – giornale giapponese
Linea Minato – linea ferroviaria giapponese tra il Katsuta e Ajigaura